Antonio Mirante (Castellammare di Stabia, 8 de Julho de 1983) é um goleiro italiano do .

Títulos 
 Juventus
 Campeonato Italiano – Série B: 2006–07

 Milan
 Campeonato Italiano: 2021–22

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Castellammare di Stabia
Goleiros da Itália
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Football Club Crotone
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas da Associazione Calcio Milan